Akbulut (türk. für „weiße Wolke“) ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname, gebildet aus den Elementen ak (weiß) und bulut (Wolke).

Namensträger

Familienname 
 Arda Akbulut (* 2001), türkischer Fußballspieler
 Gökay Akbulut (* 1982), deutsche Politikerin
 Kadir Akbulut (Fußballspieler) (* 1960), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Raif Akbulut (* 1929), türkischer Ringer
 Selim Akbulut (* 1984), türkischer Fußballspieler
 Selman Akbulut (* 1949), türkischer Mathematiker
 Veli Akbulut (* 1995), türkischer Fußballspieler
 Yıldırım Akbulut (1935–2021), türkischer Politiker

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Doppelname (Vorname)
Familienname
Türkischer Personenname